Мемориал жертвам коммунизма (Прага)
 Мемориал жертвам коммунизма (Вашингтон)